Liga I 2006/2007 (ze względów sponsorskich Liga I Bürger) – 
była 1. edycją najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Rumunii pod tą nazwą, a 89. mistrzowskimi rozgrywkami w ogóle. 
Rumuński Związek Piłki Nożnej 15 maja 2006 zdecydował się na zmianę nazwy z Divizia A na Liga I ze względu na spór o znak towarowy nazwy.
Brało w niej udział 18 drużyn, które w okresie od 28 lipca 2006 do 23 maja 2007 rozegrały 34 kolejki meczów.  
Obrońcą tytułu była drużyna Steaua Bukareszt.
Mistrzostwo po raz osiemnasty w historii zdobyła drużyna Dinamo Bukareszt.

Drużyny

Tabela

Wyniki

Najlepsi strzelcy 

Źródło:

Stadiony

Przypisy

Uwagi

Bibliografia 
 
 
 Liga I 2006/2007 - rsssf
 Liga I 2006/2007 - kicker.de
 Liga1 sezonul 2006-2007 - labtof.ro
 Liga I 2006/2007 - frfotbal.ro

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona FRF 

2006 w piłce nożnej
2007 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Rumunii
2006 w Rumunii
2007 w Rumunii